Boldești-Scăeni, città del distretto di Prahova
Boldești-Gradiștea, comune del distretto di Prahova